Rigler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rigler (1848–1906), österreichischer Staatsanwalt
 Franz Rigler (1839–1914), österreichischer Politiker
 Franz Paul Rigler, (1748–1796) österreichischer Klaviervirtuose und -lehrer
 Friedrich Anton Rigler (1797–1874), Schulmann und Philologe
 Friedrich Rigler (1864–1930), deutscher Kolonialbeamter, Kaufmann und Fabrikbesitzer
 Peter Rigler (1796–1873), österreichischer Priester und Moraltheologe

Siehe auch:

 Riegler

Familienname